Amerikai Egyesült Államok
 Thrall (Kansas)
 Thrall (Texas)
 Thrall (Washington)

Egyéb
 Thrall, metalegyüttes